Il singolare del St. Petersburg Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Magnus Gustafsson era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Thomas Johansson ha battuto in finale 6–3, 6–4 Renzo Furlan.

Teste di serie

  Michael Stich (semifinali)
  Greg Rusedski (secondo turno)
  David Prinosil (secondo turno)
  Daniel Vacek (secondo turno)

 Thomas Johansson (campione)
 Karol Kučera (primo turno)
 Renzo Furlan (finale)
 Kenneth Carlsen (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

St. Petersburg Open 1997
ATP Tour 1997